Европейский коллоквиум по индонезийским и малайским исследованиям () – крупнейший форум европейских учёных-востоковедов по проблемам Индонезии и Малайзии в 1970-90-е годы XX века.

Краткая история
Основан  в 1978 году светилами европейского востоковедения: Дени Ломбаром (1938-1998), Рассел Джонсом, Луиджи Санта Марией,  К.Д. Грейнсом. Проводился раз в два года в различных городах Европы. Всего проведено 11 коллоквиумов. Последний состоялся в 1999 году в Москве по инициативе Общества "Нусантара" и был посвящён памяти Дени Ломбара, скончавшегося в 1998 году. В последующем было признано целесообразным слить коллоквиум с Европейской ассоциацией исследований Юго-Восточной Азии.

Список проведённых коллоквиумов

I  - 1978 – Париж (Франция) .

II - 1979 – Лондон (Англия) .

III – 1981 – Неаполь (Италия) .

IV – 1983 – Лейден (Нидерланды) .

V – 1985 – Синтра (Португалия) .

VI – 1987 – Пассау (Германия) .

VII – 1989 – Берн (Швейцария) .

VIII – 1991 –Кунгалв (Швеция) .

IX – 1993 – Халл (Англия) .

X – 1996 – Берлин (Германия) .

XI – 1999 – Москва (Россия) .

Библиография
Индонезийский и малайский мир во втором тысячелетии: основные вехи развития = Indonesian and Malay World in the Second Millenium: Milestones of Development = Dunia Melayu dan Indonesia Pada Alaf Kedua: Tonggak-Tonggak Perkembangan: Доклады участников 11-го Европейского коллоквиума по индонезийским и малайским исследованиям, Москва, 29 июня - 1 июля 1999 г. / [Редкол.: Дорофеева Т.В. и др.]; М.: Гуманитарий, 2000

Ссылки
http://www.euroseas.org/

Примечания 

Международные научные организации
Научные общества
Юго-Восточная Азия
Организации, основанные в 1978 году
Востоковедение
Европейские международные организации